Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1903 rozegrano w dniach 22 czerwca – 1 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Reginald Doherty /  Laurie Doherty -  Sydney Smith /  Frank Riseley, 6–4, 6–4, 6–4

Przypisy 

1903 w tenisie ziemnym
1903 w Wielkiej Brytanii
Wimbledon według lat